Ампер — одиниця вимірювання сили електричного струму.

Прізвище 

 Андре-Марі Ампер (1775—1836) — французький фізик, математик, природознавець.
 Жан-Жак Ампер (1800—1864) — французький філолог, член Французької академії.

Топонім 
 Ампер — річка в Баварії, Німеччина.
 Ампер — підводна гора

Див. також 
 Ампір
 Аппер